Ласло Сабо: Сабо, Ласло (1908—1992) — венгерский академический гребец, трёхкратный чемпион Европы.
Сабо, Ласло (1917—1998) — венгерский шахматист.
 Сабо, Ласло (род. 1936) — венгерский актёр.
 Сабо, Ласло (род. 1953) — венгерский гребец-байдарочник.
Сабо, Ласло (род. 1991) — венгерский борец.